Час пик — временной промежуток с большой транспортной активностью.

Музыкальные группы 
 Час пик – советский вокально-инструментальный ансамбль из Москвы, исполнявший музыку в стиле рок, поп и «новая волна».
 Час пик – советский музыкальный ансамбль из Куйбышева, записавший первый рэп-альбом на русском языке.

Телепрограммы 
 «Час пик» — ток-шоу на канале «ОРТ», автором и ведущим которого был Влад Листьев.
 «Час пик» — телепрограмма новостей канала «ТВ2», завоевавшая 18 наград ТЭФИ.

Фильмы 
 «Час пик» (1998) — американский боевик с Джеки Чаном и Крисом Такером. Продолжения:
 «Час пик 2» (2001)
 «Час пик 3» (2007)
 «Час пик» — американский телевизионный телесериал 2016 года 
 «Час пик» — российский художественный фильм 2006 года. В ролях: Андрей Мерзликин, Анна Ковальчук, Екатерина Гусева, Константин Хабенский

Газеты 
 «Час пик» — еженедельная газета Обнинска, выходящая с 1990 года.
 «Час пик» — газета, выходящая в Санкт-Петербурге с февраля 1990 года.
 «Час пик» — всеукраинская газета, издающаяся на Украине с 1995 года.
 «Час пик» — газета Лисичанска Луганской области Украины, издающаяся с 2005 года.

Другое 
 «» ― перестановочная головоломка.

Примечания